Magone I (VI secolo a.C.) – re di Cartagine
 Magone II (V-IV secolo a.C.) – re di Cartagine
 Magone III (IV secolo a.C.) – re di Cartagine
 Annibale Magone (471-406 a.C.) – re e condottiero cartaginese, conosciuto per le sue azioni militari in Sicilia
 Magone – ammiraglio della flotta cartaginese in Sicilia nel 344 a.C.
 Magone Barca (...-203 a.C.) – condottiero cartaginese che prese parte alla seconda guerra punica (a lui si riferisce il detto "avere il magone")
 Magone il Cartaginese – erudito cartaginese del III secolo a.C., autore di un trattato di agronomia
 Magone il Sannita – ufficiale di Annibale durante la sua campagna in Italia, condotta nel contesto della Seconda guerra punica (218-202 a.C.)